Скерішоара () — комуна в Румунії, у повіті Алба.
 Скерішоара () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративний центр комуни Скерішоара.
 Скерішоара () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Скерішоара () — село в Румунії, у повіті Олт. Адміністративний центр комуни Скерішоара.
 Скерішоара () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Корбаска.
 Скерішоара () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Числеу.
 Скерішоара () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Корнерева.
 Скерішоара () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Міхеєшть.